Geografia:
 Saratoga (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Saratoga (Carolina del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord.
 Saratoga (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Saratoga (Wyoming), població dels Estats Units a l'estat de Wyoming.
 Saratoga Springs (Nova York), població dels Estats Units a l'estat de Nova York.
 Miscel·lània:
 Batalla de Saratoga, enfrontament lliurat durant el transcurs de la Guerra d'Independència dels Estats Units.
 USS Saratoga (CV-3), portaavions de la Marina dels Estats Units.
 Saratoga (pel·lícula), pel·lícula protagonitzada per Clark Gable.
 Saratoga (grup), grup musical.